

Sigle
 Vannes Olympique Club  – società calcistica francese
Vereenigde Oostindische Compagnie  – Compagnia Olandese delle Indie Orientali
Volatile organic compounds  – composti organici volatili

Astronomia 
10649 VOC  – asteroide della fascia principale